Organização do Tratado do Atlântico Norte — em inglês: North Atlantic Treaty Organization  (sigla: NATO)
NATO (satélite) — satélite de telecomunicações
.nato — código TLD na Internet que já não é usado
Nattō — alimento japonês feito de soja

Desambiguações de siglas